Romanesco steht für:
 eine Blumenkohlsorte aus Rom bzw. dessen Umland, siehe Blumenkohl#Formen und Typen
 den in Rom und Umgebung gesprochenen Dialekt der italienischen Sprache, siehe römischer Dialekt